Rousset (Hautes-Alpes)
 Rousset (Bouches-du-Rhône)
ook:
Rousset-les-Vignes,  Drôme 
Le Rousset, Saône-et-Loire